Assáraco, na mitologia grega, tentou reinar em Troia enquanto seu irmão mais velho, Ilo II estava fora (em outra versão, ele é sobrinho de Ilo II). Quando voltou, Ilo despachou o usurpador. Então Assáraco teve que se contentar em reinar apenas em Dardânia.

No texto atribuído a Díctis de Creta, Assáraco é filho de Cleomestra, e era parente de Príamo e dos gregos que atacaram Troia durante a Guerra de Troia. Tros, filho de Erictônio da Dardânia, filho de Dardano, foi o pai de Ilo II, Ganímedes e Cleomestra, e Cleomestra foi a mãe de Assáraco. Por esta linhagem, Dardano é filho de Electra e Zeus, mas Electra não é filha da titânide Pleione, mas filha de Hesíone, uma das danaides. Príamo era seu parente, porque era filho de Laomedonte, filho de Ilo II.

Antenor era irmão (ou meio-irmão) de Assáraco, pois era filho de Cleomestra e Esietes.

Assáraco casou com Hieromneme, irmã de Astíoque, e com ela teve como filho Cápis. Seu filho Cápis foi o pai de Anquises.

É avô de Anquises, pai de Eneias, que depois da queda de Troia se dirigiu para o Lácio, na Itália, para fundar uma nova cidade. É mencionado na Eneida de Virgílio (1,284-285). Segundo o poeta latino, os romanos são seus descendentes e, como Roma era a nova Troia, os "filhos de Assáraco" conquistaram o país dos gregos em  A conquista da Grécia por Roma é apresentada por Virgílio como uma vingança distante do destino, depois da queda de Troia.

Árvore genealógica (parcial) baseada em Díctis de Creta:

|}

Mitologia grega
Mitologia romana
Eneida
Troianos